Десислава Топалова е българска тенисистка, състезателка за Фед Къп. Започва да играе тенис на седемгодишна възраст под ръководството на баща си Панайот Топалов.

Най-високото ѝ класиране за световната ранглиста е №152 поединично и №184 на двойки. Приключва състезателната си кариера през 2005 г. През 2006 г. е капитан на отбора за Фед Къп.

Финали

Титли на сингъл (7)

Загубени финали на сингъл (5)

Титли на двойки (9)

Загубени финали на двойки (8)

Вижте също 
 Радослава Топалова

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Фед Къп

Български тенисистки
Родени в Пловдив